Cuvântul sos se poate referi la:
 SOS - interpretarea în codul Morse a unui semnal de ajutor ( - Salvați Sufletele Noastre)
 Sos (gastronomie)
 Sos, Lot-et-Garonne - o comună din Franța
 Sos, Nagorno-Karabakh - o localitate din Azerbaidjan
 SOS (cântec ABBA) - cântec al formației ABBA, apărut în anul 1975
 Sos del Rey Católico - un oraș istoric din provincia Zaragoza, Spania